Nöhren oder Noehren ist der Familienname folgender Personen:

 Henning Nöhren (* 1985), deutscher Schauspieler, Sprecher und Sänger
 Robert Noehren (1910–2002), US-amerikanischer Organist, Orgelbauer und Musikpädagoge
 Wolf Nöhren (* 1944), deutscher Architekt und Designer